Lista över de 27 kommuner i provinsen Crotone i Italien.

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Källor 

 
Kommuner i provinsen Crotone